Хуан Луис Санчес Веласко или Хуанлу Санчес (; род. 15 августа 2003, Монтекинто, Испания) — испанский футболист, нападающий клуба «Севилья Атлетико» и сборной Испании до 19 лет.

Карьера

«Севилья»
В июле 2019 года стал игроком команды «Севилья Атлетико». Дебютировал в Сегунде Б 24 августа 2019 года в матче с «Еклано». В составе первой команды «Севильи» дебютировал в Ла Лиге 21 декабря 2021 года в матче с «Барселоной», заменив Папу Гомеса.

Карьера в сборной
Выступал за команды Испании до 16, 17, 18 и 19 лет.

Ссылки

Примечания
       
 
Футболисты Испании            
Игроки ФК «Севилья»      
Игроки ФК «Севилья Атлетико»